Sezonul La Liga 1931-32 a început la data de 22 noiembrie 1931 și s-a finalizat la data de 3 aprilie 1932.

La acest sezon au participat următoarele cluburi: 

<sup><span style="color: red;">1</FONT></sup> În timpul Republicii Spaniole toate cluburile au renunțat la cuvântul „Real” din denumire.

Clasament 

<sup><span style="color: red;">2</FONT></sup> Real Madrid a devenit Madrid CF .

<sup><span style="color: red;">3</FONT></sup> RCD Español a devenit CE Espanyol .

<sup><span style="color: red;">4</FONT></sup> Real Sociedad a devenit Donostia CF .

<sup><span style="color: red;">5</FONT></sup> Real Unión a devenit Union Club Irún .

Tabelul rezultatelor 
 Echipele gazdă sunt trecute în partea stângă a tabelului.

Trofeul Pichichi 

Sezoane La Liga
1931 în fotbal
1932 în fotbal